«На семи́ ветра́х» — советский кинофильм, военная драма, классика жанра о Великой Отечественной войне. Добрая и яркая история любви, история простого героизма и, по оценке критиков, — один из лучших фильмов Станислава Ростоцкого.

Сюжет 

Светлане (главной героине фильма) приходит письмо, в котором Игорь (жених) просит её приехать к нему в его двухэтажный дом, расположенный на окраине другого города. Но из-за сложившихся обстоятельств — вскоре началась война — Игорь не смог встретиться с девушкой. Однако она, несмотря на такую ситуацию, всё же принимает решение остаться в доме и дождаться любимого. Через некоторое время немцы начали подступать к окраинам города, защищая который, ведёт бои Советская армия. В доме, где живёт Светлана, сначала развёртывается госпиталь, позже здание используют как военную базу.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Станислав Ростоцкий
 Сценаристы: Станислав Ростоцкий, Александр Галич (в 1970—1980-х годах изъят из титров фильма)
 Директор фильма: Михаил Литвак
 Художник-постановщик: Сергей Серебреников
 Оператор-постановщик: Вячеслав Шумский
 Композитор: Кирилл Молчанов
 Текст песен: Александр Галич
 Звукорежиссёр: Николай Озорнов
 Монтажёр: Валентина Миронова

Съёмки 
На роль исполнительницы главной роли планировалась жена Ростоцкого Нина Меньшикова, но Сергей Герасимов настоял на участии в картине своей ученицы по ВГИКу Ларисы Лужиной. Ростоцкого поначалу не впечатлила игра молодой актрисы. Когда он показал отснятый фрагмент с её участием Сергею Герасимову, тот сказал: «Стасик, извини меня, пожалуйста, это только ты виноват, что у неё не получается, а не она. Ты режиссёр, это ещё мягкая глина. Ты, как скульптор должен лепить из неё скульптуру, создавать, помогать создавать этот образ. Это твоя забота».

По сценарию в одном из кадров главная героиня должна раздеваться, чтобы умыться в бочке с водой. 22-летняя актриса застеснялась, и вместо неё режиссёр предложил снять дублёршу. Увидев девушку другой комплекции, Лариса Лужина рискнула сняться в этой сцене сама.

Часть съёмок проводилась в Ростове-на-Дону: декорации дома «на семи ветрах» были построены на пустыре неподалёку от улицы Седова, в одном из эпизодов в кадре можно узнать ул. Московскую и здание фабрики беловых товаров в пер. Газетном. На одном из планов фильма также явственно виден левый берег Дона.

Режиссёр Станислав Ростоцкий настойчиво добивался, чтобы Клара Лучко сыграла в этом фильме небольшую роль хирурга. Просто однажды он случайно встретил её в коридоре больницы, куда Лучко пришла навестить свою подругу. Она шла в белом халате. Лучко не хотела, отказывалась от роли, но Ростоцкий её уговорил. Ради этой маленькой роли она ездила в больницы, посещала настоящие операции, осваивала приемы хирургов.

Судьба фильма 
Фильм вышел на экраны СССР 8 мая 1962 года, один из лидеров проката 1962 года — 26,8 млн зрителей.

Актёрский ансамбль, сочный язык, режиссура, запоминающиеся песни Галича сделали фильм любимым для многих поколений кинозрителей. В фильме много цитат, которые стали народными афоризмами, в том числе фраза, произнесенная героем Савелия Крамарова: «Пристукнуть тебя по законам военного времени — и точка»

Вальс, который в фильме исполняет Вячеслав Тихонов (стихи Александра Галича, музыка Кирилла Молчанова), в 1999 году в исполнении Петра Тодоровского и Сергея Никитина вошёл в музыкальный сборник «Ретро вдвоём».

Примечания

Ссылки 

 
 Национальный кинопортал film.ru

Фильмы СССР 1962 года
Фильмы Станислава Ростоцкого
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы киностудии имени М. Горького
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы на русском языке